Гилье́н () — испанская фамилия. Известные носители:

 Гильен, Аарон (род. 1993) — мексиканский футболист.
 Гильен, Авраам (1913—1993) — испанский анархо-коммунист.
 Гильен, Николас (1902—1989) — кубинский поэт.
 Гильен, Оскар (род. 1995) — венесуэльский футболист.
 Гильен, Хорхе (1893—1984) — испанский поэт и педагог.
 Гильен, Хосе Антонио (род. 1968) — гондурасский шахматист.
 Гильен Куэрво, Каэтана (род. 1969) — испанская телеведущая.
 Гильен Ландриан, Николас (1938—2003) — кубинский художник, кинорежиссёр-документалист, правозащитник.
 Гильен Ольмос, Нестор (1890—1966) — боливийский правовед и политический деятель.

См. также 
 Гилен